Schaffhausen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Schaffhouse-près-Seltz, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Schaffhouse-sur-Zorn, före detta kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Schaffhausen, stad och kommun, 
 Schaffhausen (kanton), kanton